Infinity (filme)
 Infinity (marca) - de auto-falantes, de propriedade da Harman International

Música 
 Infinity (álbum de Crematory) 
 Infinity (álbum de Charice) 
 Infinity (canção de Guru Josh)
 Infinity (canção de Mariah Carey)
 Infinity (canção de One Direction)
Ou ainda:
 Beto Vázquez Infinity
 The Infinity Project

Veja também
 Infinite
 Infiniti

Desambiguação